Le   d'armée,  ou II corps est une grande unité militaire et peut faire référence à divers corps d'armée :

Allemagne
 
  d'armée royal bavarois
 
  d'armée (Allemagne)
 2e SS-Panzerkorps
Australie
 2 corps australien
Canada
  Corps canadien
Corée du Sud
  d'armée (Corée du Sud)
Corée du Nord
  d'armée (Corée du Nord)
États-Unis
  d'armée (États-Unis)
  (armée de l'Union)
France
  d'armée colonial
  d'armée (France)
  de cavalerie (France)
 Grèce
  d'armée (Grèce)
Italie
  d'armée (Italie)
 Pologne
  polonais
Royaume-Uni
  d'armée (Royaume-Uni)